"Três Barras" pode ser:
 Três Barras, município de Santa Catarina
 Rio Três Barras
 Três Barras do Paraná, município
 Floresta Nacional de Três Barras

Desambiguações de topônimos